MSK steht für:

 Marineschutzkräfte, eine Objektschutzeinheit der Marine
 Marinestoßtruppkompanie, eine Spezialeinheit der deutschen Kriegsmarine
 Minimum Shift Keying, eine Form der digitalen Frequenzmodulation, siehe Frequenzumtastung #MSK
 Modern Sports Karate, eine Kampfsportart
 Moderne Schwertkunst, eine Kampfsportart
 Moskauer Zeit, eine Zeitzone, in die große Teile Russlands fallen
 Motorisierte Schützenkompanie, Einheit der Landstreitkräfte der NVA bis 1990, siehe Motorisierte Schützentruppen #Motorisierte Schützenkompanie
 Maximale Schadstoffkonzentration

Siehe auch:
 MSK-Skala

Abkürzung